Eketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eketjärnen (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Eketjärnen (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Eketjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (14,9 ha)
Eketjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (5,77 ha)
Eketjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,5 ha)
Eketjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (11,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn